Back to Earth – cortometraggio muto del 1923 scritto e diretto da Albert Herman
 Back to Earth – album dei Rare Earth del 1975
 Back to Earth – album di Cat Stevens del 1978
 Back to Earth – album di Lisa Ekdahl del 1998
 Back to Earth – album dei Battle del 2006
 Back to Earth – singolo di Steve Aoki del 2015